Grintovec (berg), een berg in Slovenië
 Grintovec (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Grintovec (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper